Пунта Пиједра има више значења:

 Пунта Пиједра (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пунта Пиједра (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику